«#@)₴?$0» (, ) — еженедельный сатирический дайджест новостей с ведущим Романом Винтоновым в образе Майкла Щура. Первый выпуск программы вышел 6 ноября 2016 года.

Программа выходит по воскресеньям на трёх телеканалах: «UA: Первый», «24» и «Громадском», а также на YouTube-канале «Телевидение Торонто» ().

Запись программы осуществляется по пятницам на студии канала «24», который технически обеспечивает создание шоу. При этом программа ориентирована (по подаче, темпе и вёрстке) прежде всего на интернет-аудиторию

Съёмочная группа 

Творческое ядро программы — Евгений Самойленко (креативный продюсер «Общественного»), Андрей Кондратенко и Роман Винтонив. Именно эта троица работала вместе с 2013 года над предыдущими программами Майкла Щура: «Але є одне але» (), «Вйо до трону», «Вже на троні» () и «Утеодин».

Над программой также работают сценарист Юрий Космина, режиссёр Елена Кучеренко и дизайнер Ларион Резник, которые также работали над программой «Утеодин». Новые члены коллектива — сценаристы Иван Оберемко и Антон Ходза.

В съёмке программы принимают участие около 30 человек, в том числе режиссёр, звукорежиссёр, продюсер, инженеры эфира, операторы, редактор, монтажёр, гримёр, дизайнер, художник-реквизитор, а также группа из 15 сценаристов.

Финансирование 
Создание программы осуществлялось при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED), который выделил грант общественной организации «Украинское телевидение Торонто» (ОО «УТ-Торонто»), директором которой является Роман Винтонив. Впоследствии программа начала выходить на средства грантов Агентства США по международному развитию и фонда Pact.

Начиная с четвёртого сезона, чтобы «выйти на ноль», программа привлекает дополнительные средства из меценатских взносов в сети Patreon и размещения рекламы в программе и на страницах «Телевидения Торонто» в Facebook, Telegram и Instagram.

Сезоны

Второй сезон 
В октябре 2017 начал выходить второй сезон программы «#@)₴?$0». Программа увеличила хронометраж до 40 минут и ввела новые рубрики. Соведущими Майкла Щура стали специальный корреспондент Ярослава Кравченко и ведущий рубрики «Инклюзия» Дмитрий Щебетюк. Каждый выпуск завершается живой музыкой: после короткого интервью украинские музыканты в студии программы исполняют одну композицию.

Последняя серия второго сезона (34-я) вышла в июле 2018 года.

Третий сезон 
14 октября 2018 начался третий сезон программы. В программе добавилось соведущих: кроме Ярославы Кравченко и Дмитрия Щебетюка, Майклу Щуру в кадре время помогают Александра Гонтарь, Егор Шатайло, Анатолий Остапенко и Максим Щербина.

Третий сезон программы сделал мемами такие высказывания как «ніт» (), «пам’ятник свині» (), «страшне!» ().

Примечания

Ссылки 
 #@)₴?$0 с Майклом Щуром на сайте YouTube.

Телепередачи Украины
Политическо-сатиристические телепрограммы Украины
Телевизионные новости